Plusieurs gares ferroviaires sont situées sur le territoire de la commune de Massy (Essonne) :
 Gare de Massy-Europe ;
 Gare de Massy - Palaiseau ;
 Gare de Massy - Verrières ;
 Gare de Massy TGV.

Massy